Église du Bon-Pasteur peut se référer à :
 Église du Bon-Pasteur de Lyon
 Église du Bon Pasteur de Mouscron (Belgique)
 Église du Bon-Pasteur de Paris
 Église du Bon-Pasteur de Pakila, à Helsinki
 Église du Bon-Pasteur de Shanghai
 Église du Bon-Pasteur de Strasbourg